

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean Vimenet, (1914-1999), peintre et un animateur français ;
 Pascal Vimenet, (1951- ), réalisateur, écrivain ;

Toponymie
 Vimenet, commune française située dans le département de l'Aveyron, en région Midi-Pyrénées ;
 L’église Saint-Julien de Vimenet, église romane sise à Vimenet.

Homonymie de patronyme